Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 279-es és 279B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 279-es busz (Budapest)
 279B busz (Budapest)